Banana boat (bananiera in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Banana Boat – gruppo musicale polacco
 Day-O (Banana Boat Song) –  canto popolare giamaicano
 Banana boat – singolo di Don Marino Barreto Junior del 1959

Nautica 
 Banana boat – imbarcazione